Лос Амолитос има више значења:

 Лос Амолитос (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Амолитос (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику